HPV est un sigle qui peut signifier :
 Human-powered vehicule (en français, véhicule à propulsion humaine) ;
 Human papillomavirus (en français, virus du papillome humain), le virus responsable des verrues, des verrues plantaires, des condylomes, ainsi que du cancer du col utérin.

Voir aussi 
  ou , des produits chimiques produits ou importés en grande quantité